

I этап Кубок АМФР — 1 раунд

Группа 1 
г. Якутск, ДС «50 лет Победы», 11-13 сентября 2008 года

Группа 2 
г. Тюмень, 11-13 сентября 2008 года

Группа 3 
г. Нижний Новгород, СК «Новое поколение», 11-13 сентября 2008 года

Группа 4 
г. Серпухов, 11-13 сентября 2008 года

I этап Кубок АМФР — 2 раунд 
г. Глазов, ЛДС «Прогресс», 11-13 октября 2008 года

Второй этап (плей-офф) 

Кубок России по мини-футболу
Футбол в России в 2008 году
Футбол в России в 2009 году
2008 год в мини-футболе
2009 год в мини-футболе